Piet Gerrits (kunstenaar); Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Nederlands beeldhouwer, boekbandontwerper en schilder
 Piet Gerrits (collaborateur); Petrus Johannes (Piet) Gerrits (1896-1947) na de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeelde Nederlandse politieman